Tréméven (en bretó Tremeven-Kemperle) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 2.057 habitants. El 8 de març de 2005 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg. A l'inici del curs 2007 el 18,3% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Demografia

Administració

Referències 

Tremeven